Рейегар Таргариен (другой вариант написания имени — Рейгар) — персонаж вымышленного мира, изображённого в серии книг «Песнь Льда и Огня» Джорджа Мартина и в сериале «Игра престолов». Представитель династии Таргариенов, старший сын правителя Семи королевств Эйериса II Безумного и наследник престола, погибший в гражданской войне при жизни отца. В сериале Рейегара сыграл Уилф Сколдинг.

Биография 
Рейегар Таргариен изображён Джорджем Мартином как старший сын Эйериса II из династии Таргариенов, правившего Семью королевствами и получившего прозвище Безумный король, и его сестры Рейелы. Он родился в 259 году от Завоевания Эйегона в Летнем замке, где в тот же день произошёл пожар. В огне погибли прадед новорожденного, король Эйегон V, старший сын короля Дункан Малый, лорд-командующий Королевской гвардией Дункан Высокий и другие высокопоставленные лица, приехавшие, чтобы отпраздновать рождение принца.

В 262 году умер сын Эйегона и отец Эйериса Джейехерис II, так что трёхлетний Рейегар стал наследником престола. Он рос нелюдимым ребёнком, больше всего любившим чтение и игру на арфе, но однажды под влиянием какой-то прочитанной книги решил, что должен стать образцовым воином. Принц научился в совершенстве владеть оружием, начал побеждать во всех турнирах и в 17 лет был посвящён в рыцари. Он снискал огромную популярность в Вестеросе, несмотря на свои серьёзность и замкнутость: его почитали рыцари, любили женщины, плакавшие от звука его песен, простонародье восторженно встречало Рейегара, где бы он ни появился. Даже десница короля Тайвин Ланнистер относился к наследнику престола с большим уважением. Согласно воспоминаниям видевших его людей, принц отличался удивительной красотой.

Тайвин Ланнистер хотел женить принца на своей дочери Серсее, но Эйерис выбрал Рейегару другую жену — дочь принца Дорна Элию Мартелл. В этом браке родились двое детей, Рейенис и Эйегон. Принц не любил супругу и на турнире в Харренхолле, победив всех противников, объявил «королевой любви и красоты» не Элию, а Лианну Старк, дочь правителя Севера Рикарда Старка. Спустя несколько месяцев он тайно увёз Лианну и сделал её своей любовницей. Старки и их друзья трактовали это как похищение и изнасилование, но некоторые герои Мартина и поставленного по его книгам сериала постепенно понимают, что Рейегар и Лианна любили друг друга. В любом случае Старки были смертельно оскорблены; это стало началом кровавой распри, которая привела к гибели династии Таргариенов.

Отец и брат Лианны потребовали от короля Эйериса справедливости, но он приказал их убить. Тогда Старки восстали в союзе с Баратеонами (Роберт Баратеон был женихом Лианны), Арренами и Талли. Рейегар возглавил армию Таргариенов, в решающем сражении при Трезубце сошёлся в поединке с Робертом Баратеоном и был убит. Его жена и сыновья вскоре были убиты людьми Ланнистеров. Лианна тоже умерла.

По ходу повествования в книгах Мартина выясняется, что сын Рейегара Эйегон на самом деле жив и находится в Эссосе (впрочем, остаётся неясным, правдивы ли эти данные). В телесериале «Игра престолов» была реализована одна из фанатских версий, согласно которой Лианна перед смертью родила от принца сына, объявленного позже бастардом Неда Старка под именем Джон Сноу.

Рейегар в книгах 
Действие книг Джорджа Мартина начинается спустя 15 лет после гибели Рейегара. Тем не менее принц часто упоминается на их страницах — другие персонажи вспоминают о нём, он является в разного рода видениях, так что читатели узнают всё новые детали его биографии и его образа. Для Роберта Баратеона это монстр и злодей, для сестры Рейегара Дейенерис и для его несостоявшейся невесты Серсеи — идеальный рыцарь. Дейенерис уверена, что он умер во имя любимой женщины. Даже Эддард Старк, сражавшийся с Рейегаром, оценивает его крайне неоднозначно: он признаёт рыцарственность своего врага и уверен, что Рейегар, в отличие от Роберта, не стал бы завсегдатаем борделей. Эддард сомневается в том, что Рейегар изнасиловал Лианну.

Один из королевских гвардейцев Барристан Селми в романе «Буря мечей» вспоминает о принце: «Он любил спать в разрушенном зале, под луной и звездами, и всегда возвращался оттуда с песней. Когда он играл на своей арфе с серебряными струнами и пел о сумерках, и слезах, и смерти королей, ты невольно чувствовал, что он поет о себе самом и своих любимых». Этот рассказ, как и высказывания других персонажей о Рейегаре, даёт рецензентам основания, чтобы считать принца «сверхромантической личностью», над которой «нависло предчувствие трагедии и рока».

Рейегар в сериале 
Принц появляется в сериале «Игра престолов» только в нескольких эпизодах. Его сыграл малоизвестный актёр-валлиец Уилф Сколдинг.

Рейегар в изобразительном искусстве 
Американский художник-иллюстратор Майкл Комарк на одном из своих рисунков изобразил поединок Рейегара и Роберта Баратеона в битве при Трезубце. На иллюстрации, созданной Марком Симонетти, Рейегар появляется на свет на фоне горящего Летнего замка.

Оценки образа 
Хотя Рейегар и Лианна Старк появляются в «Игре престолов» только эпизодически, их причисляют к самым запоминающимся парам сериала. Согласно опросу HBO, это самая романтичная пара (для организаторов опроса такой результат стал полной неожиданностью).

Рейегар — один из гипотетических кандидатов на роль возрождённого Азора Ахая, героя, который должен во второй раз одержать победу над Иными.

В поисках исторических параллелей рецензенты «Игры престолов» обращаются в том числе и к образу Рейегара. В его судьбе видят, в частности, общее с судьбой российской императорской семьи после революции. Одним из исторических прототипов Рейегара мог стать Чёрный принц — старший сын короля Англии Эдуарда III, умерший при жизни отца.

Предки 

</center>

Примечания 

Вымышленные принцы
Персонажи «Песни льда и огня»
Вымышленные музыканты
Вымышленные певцы и певицы